Deception steht für:

Filme:
 Deception, Originaltitel von Trügerische Leidenschaft, US-amerikanischer Film von Irving Rapper (1946)
 Deception (2004), US-amerikanischer Fernsehfilm von Richard Roy 
 Deception – Tödliche Täuschung, US-amerikanischer Film von Pat Verducci (1995)
 Deception – Tödliche Versuchung, US-amerikanischer Film von Marcel Langenegger (2008)
 Sweet Deception, Originaltitel von Verraten – Eine Frau auf der Flucht, US-amerikanischer Film von Timothy Bond (1998)

Fernsehserien:
 Deception (irische Fernsehserie), irische Fernsehserie (2013)
 Deception (US-amerikanische Fernsehserie, 2013), US-amerikanische Fernsehserie
 Deception – Magie des Verbrechens, US-amerikanische Fernsehserie (2018)

geographische Objekte:
 Deception-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Deception Island, eine der Südlichen Shetlandinseln, Antarktika
 Deception-Plateau, Hochplateau im Viktorialand, Antarktika
 Deception Pass, Meerenge im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Deception Pass Bridge, Brücke im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Deceptionsee, Paläosee in Botswana, siehe Makgadikgadisee

Sonstiges:
 Deception Point, Originaltitel von Meteor (Roman), Roman von Dan Brown
 Mirror of Deception, deutsche Band

Siehe auch: